Ковањ може бити:

 Ковањ (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Ковањ (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република